Grigoris Papazaharias (Epanomi, 20 de Março de 1985) é um futebolista profissional grego, atua como zagueiro, militou no Iraklis, atualmente está no Aris Salônica.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do Aris FC